Hyencourt-le-Grand, Somme
 Hyencourt-le-Petit, Somme, voormalige gemeente